Франсиско Гутьеррес де лос Риос-и-Кордова или Франсиско де лос-Риос-и-Кордова (; 5 марта 1644, Фернан-Нуньес — 21 апреля 1721, Фернан-Нуньес) — испанский дворянин, дипломат, военный, мыслитель и педагог, 3-й граф де Фернан-Нуньес (с 1680), виконт Абенкалес и сеньор де Ла-Морена. Кавалер Ордена Алькантары и комендадор Монтеалегре.

Биография 
Родился 5 марта 1644 года в Фернан-Нуньесе. Сын Анны Антонии Гутьеррес де лос Риос Кордовы-и-Кесады, 2-й графини де Фернан-Нуньес, и её кузена Диего Гутьерреса де лос Риоса и Гусмана, кавалера Ордена Алькантара. В 1680 году после смерти своей матери Франсиско унаследовал её титулы и принял её фамилию.

Он занимал должности менина королевы Марианны Австрийской, жены Филиппа IV, при дворе в Мадриде, а в 1660 году он сопровождал инфанту Марию Терезу Испанскую на её свадьбе с королем Франции Людовиком XIV в Париж. Он пробыл во Франции несколько лет рядом с молодой королевой. Затем он присоединился к испанскому военно-морскому флоту, где он переправил войска в Испанские Нидерланды в качестве командира лодки в 1667/1668 году в Деволюционной войне против Франции.

В 1670 году король Испании Карлос II отправил его в Вену и Варшаву, чтобы передать свои поздравления в связи со свадьбой польского короля Михаила корибута Вишневецкого с эрцгерцогиней Элеонорой Австрийской. Оттуда его отправили в Швецию, где Франсиско Гутьеррес работал послом Испании до 1675 года.

После дипломатической карьеры он продолжил военную карьеру. В 1685 году он был назначен генерал-губернатором андалузского побережья. В начале Войны за испанское наследство он встал на сторону французского претендента на престол Филиппа V. Из-за его активной поддержки партии Бурбонов сторонники габсбургского претендента вскоре стали называть его «Гран Бутифлер де Эспанья». В июле/августе 1702 года Кадис стал подвергся нападению со стороны англо-голландского флота. Франсиско Диего Гутьеррес де лос Риос бросился на помощь городу с солдатами и кораблями, что сыграло важную роль в победе над захватчиками. В следующем 1703 году он принял участие в неудавшейся попытке отбить Гибралтар. В 1705 году ему снова удалось отразить попытку англичан высадиться в Кадисе.

В своем городе Фернан-Нуньес он проявил себя как реформатор. Поэтому он развил инфраструктуру, построив дома, зерновые мельницы, печи и ремесленные постройки. В то же время под его властью были созданы ирригационные системы для сельского хозяйства и создан рынок. Граф также назначил чиновника ("Fiel Ejecutor’), который отвечал за обеспечение населения продовольствием и за то, чтобы цены на продукты питания оставались доступными для всех слоев населения. Эти меры означали, что население Фернан-Нуньеса увеличилось более чем втрое за время его правления, с менее 400 до более 1500 человек, при одновременном улучшении уровня жизни. Франсиско Гутьеррес де лос Риос также расширил и отремонтировал дворец и церковь. Он также приказал построить богадельню для больных, престарелых и мудрецов.

Гутьеррес де лос Риос был плодовитым писателем и имел корреспондентов по всей Европе, с которыми он обменивался мнениями по научным, философским и политическим вопросам. 6000 копий писем, которые он один написал между 1679 и 1685 годами, до сих пор сохранились. Он также проявил себя как меценат.

Основная работа 
В 1686 году Франсиско Гутьеррес де лос Риос опубликовал в Брюсселе (а не в Севилье, как указано на титульном листе) свой самый важный труд «Практические рассуждения о мыслях и мыслях человека». Книга официально адресована его сыну Педро и содержит 71 короткое эссе («discursos») с размышлениями, советами и отзывами о различных сферах жизни. Он характеризуется рациональным, прагматичным духом и поэтому также считается произведением раннего Просвещения. Гутьеррес де лос Риос предостерегает от суеверий, астрологии, магии и шарлатанов, среди прочего и советует принципиально доверять установленной науке и медицине, хотя и они, и их представители тоже несовершенны. В то же время он призывает придерживаться католической веры. Он также рекомендует приобрести широкий спектр знаний, например изучать историю и науку, а также выучить несколько языков. В 1764 году произведение было переиздано потомком в Мадриде.

Брак и потомство 
Дворянин Франсиско Гутьеррес де лос Риос сочетался браком в 1676 году с Каталиной Сапатой де Мендоса Сильва-и-Гусман (ум. 13 февраля 1681), дочерью Антонио Сапата де Мендоса, 2-го графа Барахаса и 8-го графа Коруньи, 1-го маркиза Аламеда, виконта Торихи, майордома короля Филиппа IV, и его жены Марии де Сильва Гусман. У супругов было двое сыновей и дочь:

 Педро Гутьеррес де лос Риос-и-Сапата де Мендоса, старший сын и преемник отца на посту 4-го графа Фернан-Нуньеса
 Хосе Диего Гутьеррес де лос Риос, генерал галерного флота, сменивший своего брата на посту 5-го графа Фернан-Нуньеса, когда он умер без наследства.
 Мария Тереза ​​де лос Риос, в 1704 году вышла замуж за своего троюродного брата Хуана де Сильва-и-Мендоса, герцога дель Инфантадо. От этого брака родилась Франсиска де Сильва-и-де-лос-Риос (1707—1770), которая заказала переиздание произведения El Hombre Práctico, написанного её дедом в 1762 году.

Ссылки 
 Biografía de Francisco Gutiérrez de los Ríos, III Conde de Fernán Núñez
 Edición en línea de El hombre práctico
 Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi

Эссеисты Испании
Писатели Испании XVII века
Дипломаты Испании
Графы Испании
Философы XVIII века
Философы XVII века
Военные Испании